

Persone
 Ferruccio Soleri – attore teatrale italiano
 Giacomo Soleri – filosofo e teologo italiano
 Giuseppe Soleri – attore italiano
 Marcello Soleri – politico e ufficiale degli Alpini italiano
 Paolo Soleri – architetto, scrittore, scultore, urbanista e artista italiano

Altro
 Viadotto Soleri – ponte di Cuneo